Первенство Казахстана по футболу 2019 года — 25-й турнир Первой лиги, в котором принимает участие 14 клубов. Проходил в 2 круга с 5 апреля по 3 ноября 2019 года.

Участники

Изменения 

Вместо вышедших в Премьер-лигу ФК «Тараз» и «Окжетпес» (Кокшетау) из элитного дивизиона выбыли «Акжайык» (Уральск) и «Кызыл-Жар СК» (Петропавловск).

Также из Второй лиги в Первую лигу вышли «Астана-М» (Нур-Султан) и Академия «Онтустик» (Шымкент).

Фарм-клубы 

Согласно Регламенту соревнования, команды, входящие в структуру клубов Премьер-лиги, не имеют права бороться за выход в Премьер-лигу следующего сезона и участие в Кубке Казахстана.

География соревнования

Итоговая таблица

Переходные матчи

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте vesti.kz 
 ПЕРВАЯ ЛИГА – 2019 на сайте "Казахстанский футбол" 

Казахстан
Первая лига Казахстана по футболу